Louis Marchal peut désigner :
 Louis Marchal (1815-1883), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Louis Marchal (1879-1954), architecte d'art nouveau